У́лица Баки́нских Комисса́ров — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бакинских Комиссаров — улица в Екатеринбурге.
 Улица Бакинских Комиссаров — улица в Перми.
 Улица Бакинских Комиссаров — улица в Тюмени.

Украина 
 Улица Бакинских Комиссаров — улица в Донецке.
 Улица Бакинских Комиссаров — прежнее название улицы Ивана Сирко в Запорожье.
 Улица Бакинских Комиссаров — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Полтаве.
 Улица Бакинских Комиссаров — прежнее название Пантелеймоновской улицы в Харькове.

См. также 
 Улица 26 Бакинских Комиссаров